Ме́рика Софи́я Э́нне (; род. 24 июня 1992, Тампере, Финляндия) — финская сноубордистка.

 Серебряный призёр чемпионата мира в биг-эйре (2015);
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров в слоупстайле (2011).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Мерика Энне — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Финляндии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года